

Chanson 
One in a million est le deuxième album studio d'Aaliyah, sorti le ..
One in a million est une chanson de Sandy Mölling de l'album Unexpected sorti en 2004.
Elle a notamment été reprise par Hannah Montana (Miley Cyrus) pour la bande originale de la seconde saison de la série télévisée Hannah Montana.
C'est aussi le titre d'une chanson très critiquée du groupe de hard-rock Guns N' Roses, dans l'album GnR Lies.
One in a Million de Bosson est un album et aussi une chanson faisant partie de la Bande Originale du film Miss Détective, avec Sandra Bullock et Benjamin Bratt.
One in a million est un des trois EP's de Tomohisa Yamashita.

Cinéma 
One in a Million est un film américain de 1936, réalisé par Sidney Lanfield